Macahubas kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Macaúbas (ort), Bahia, 
 Macaubal (ort), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar